La chaire (du grec cathedra, le siège) est à l'origine le siège d'un évêque dans son église (maintenant désigné sous le terme de cathèdre).
La chaire est le mobilier d'église, surélevé par rapport au sol, où se tient le prédicateur durant une assemblée liturgique. 
Une chaire universitaire est une place dont le titulaire est un professeur () dans une université pour l'enseignement d'une discipline faisant l'objet d'un cours, ayant spécialement pour but de promouvoir la discipline qu'elle concerne.

Voir aussi
 
 Puy des Chaires, un sommet du Massif central situé dans la Creuse.

de:Katheder